Capitale du crime est une street-tape du rappeur français La Fouine, sortie le 18 février 2008. La street-tape est entièrement produite par Canardo, le frère de La Fouine. Le concept de cette street-tape est de mettre en avant des rappeurs du 78 tel que Canardo, Chabodo, M.A.S, Gued'1, Green Money...

Liste des titres

Échantillon 
L'introduction de l'album et le morceau Capitale du crime contiennent un échantillon de Sarabande de Georg Friedrich Haendel.

Clips 
  : Dignity (réalisé par Da Connect)
  : Cherche la Monnaie (réalisé par Chris Macari)

Album de La Fouine
Album musical sorti en 2008
Mixtape